La Ligue européenne de hockey 1997-1998 fut la  de cette compétition qui remplace alors la Coupe d'Europe des clubs champions.

Le club autrichien du VEU Feldkirch remporta le titre en battant en finale les russes du HK Dinamo Moscou.

Équipes participantes 
Vingt-quatre équipes venant douze pays ont pris part à la Ligue européenne de hockey 1997-1998.

Premier tour 
Il s'est déroulé du  au .

Les équipes étaient réparties en 6 groupes de 4 équipes. Le vainqueur de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs deuxième se qualifiaient pour les quarts de finale.

Les points étaient donnés de la manière suivante :
 3 points pour une victoire dans le temps réglementaire
 2 points pour une victoire après prolongation
 1 point pour une défaite après prolongation
 0 point pour une défaite dans le temps réglementaire.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Quarts de finale 
Ils se sont déroulés les 4 et .

Carré final 
Il s'est déroulé les 24 et  à la Vorarlberghalle de Feldkirch ().

Effectif vainqueur

Voir aussi

Références

Articles connexes 

Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1997
Hockey sur glace en 1998
Hockey sur glace M1